Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel masculin de Thaïlande. Cette dernière s'est tenue du  au  sur dur en intérieur à Bangkok. C'est la  du tournoi.

Faits marquants 
 Lors de la 1/2 finale entre Guillermo García-López et Rafael Nadal, Guillermo García-López a sauvé 24 balles de break sur 26 et a sorti Rafael Nadal en convertissant une seule balle de break .
 Guillermo García-López remporte son  face à Jarkko Nieminen. C'est son  sur une surface rapide.
 En double, Christopher Kas et Viktor Troicki remportent le titre face à Jonathan Erlich et Jürgen Melzer. Il s'agit de leur  et  respectifs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2010 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Thaïlande

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Thailande
ATP 2010
Thaïlande tennis
2010 en Thaïlande